Un Sybarite est un habitant de la cité antique appelée Sybaris.
 Un sybarite désigne une personne s'adonnant au sybaritisme.

Gentilé